Internationalized Resource Identifier (IRI) - een internet-protocolelement
 Interfacultair Reactor Instituut - onderdeel van de TU Delft, in 2005 vervangen door de naam Reactor Instituut Delft (RID)
 Iran - officieel de Islamitische Republiek Iran , afkorting is in gebruik bij het IOC
 Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) - een Italiaans overheidsinstituut
 International Roughness Index - een parameter waarin de langsvlakheid van wegen kan worden uitgedrukt
 Information Resources, Inc., een marktonderzoeksbureau